UK steht für:

Staaten:
 United Kingdom, englische Bezeichnung für Vereinigtes Königreich
 Ukraine, ICAO-Code
 Usbekistan, Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge

Bildungseinrichtungen:
 Universität zu Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Universitätsklinikum im Allgemeinen
 University of Kentucky in Lexington, Kentucky, USA
 Univerzita Karlova, tschechische Bezeichnung für die Karls-Universität in Prag, Tschechien

Kultur:
 UK (Band), Progressive/Jazz Rock Band
 Urnenfelderkultur, am weitesten verbreitete mitteleuropäische Kultur der Späten Bronzezeit

UK steht außerdem als Abkürzung für:

 Uelzechtkanal, luxemburgischer Fernsehsender
 Unabkömmlichstellung (UK) und Zurückstellung, Grund für die Befreiung vom Wehrdienst
 UnionKraftstoff, Bezeichnung für Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG, ein im Jahre 1937 im Zuge der Autarkie-Bestrebungen des nationalsozialistischen Deutschen Reiches gegründetes Hydrierwerk, ansässig in Wesseling-Süd
 Universala Kongreso, siehe Esperanto-Weltkongress
 Unsere Kirche, evangelische Wochenzeitung für Westfalen und Lippe
 Unterkiefer, zahnmedizinisch gebräuchliche Terminologie
 Unterkonstruktion, siehe Baukonstruktion
 Unternehmenskommunikation, interne Bezeichnung in vielen Unternehmen
 Unterstützte Kommunikation
 Unterstützungskasse
 Unterscheidungskraft (Markenrecht)
 Urinkontrolle bei Drogentests

UK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Norwegen: Ålesund in der Provinz Møre og Romsdal

Uk steht für:

 Uge Sogn, deutscher Name der Kirchspielgemeinde in der Aabenraa Kommune in Nordschleswig, Dänemark
 Uk (Russland), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk, Russland

uk steht für:

 ukrainische Sprache, aus der ostslawischen Untergruppe des slawischen Zweigs der indogermanischen Sprachen, Sprachcode nach ISO 639-1
 unabkömmlich – insbesondere im Zusammenhang mit der Unabkömmlichstellung (UK) und Zurückstellung im Wehr- oder Zivildienst 

.uk steht für:

 .uk, die länderspezifische Top-Level-Domain des Vereinigten Königreichs 

UK